

Cinema
 Willard e i topi (Willard) – film del 1971 diretto da Daniel Mann
 Willard il paranoico (Willard) – film del 2003 diretto da Glen Morgan

Geografia
Stati Uniti d'America
 South Willard – census-designated place (CDP) della  Contea di Box Elder, Utah
 Willard – città della Contea di Shawnee, Kansas
 Willard – città della Contea di Greene, Missouri
 Willard – villaggio della Contea di Torrance, Nuovo Messico
 Willard – città della Contea di Huron, Ohio
 Willard – città della Contea di Box Elder, Utah
 Willard – città della Contea di Rusk, Wisconsin

Onomastica
 Willard – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Atom Willard (1973) – batterista statunitense
 Barbara Willard (1909-1994) – scrittrice britannica
 Charles Willard (...–...) – golfista statunitense
 Daniel Willard (1861-1942) – manager statunitense
 Emma Willard (1787-1870) – attivista ed educatrice statunitense
 Frances Willard (1839-1898) – attivista ed educatrice statunitense
 Fred Willard (1939) – attore e umorista statunitense
 Jess Willard (1881-1968) – pugile statunitense
 Ken Willard (1943) – giocatore di football americano statunitense
 Kevin Willard (1975) – allenatore di pallacanestro statunitense, figlio di Ralph
 Mary Willard (1941) – ex tuffatrice statunitense
 Nancy Willard (1936-2017) – scrittrice e poetessa statunitense
 Ralph Willard (1946) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Sam Willard (1988) – cestista statunitense